Antoine de Tounens (1825-1878), aventurier français.

Autre